В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Івона Бржакова і Katerina Böhmová виграли титул, у фіналі перемігши пару Jill Patterson і Courtney Lord 6–1, 7–5

Сіяні пари 
 Неріда Грегорі /  Марія Нойманова (півфінал)
 Janthe Cunningham /  Петра Губер (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open